Cisak steht für:
 Alex Cisak, polnischer Sportler
 Cisak Island, Insel des ostantarktischen Wilkeslands
 Cisak Islet, Insel der Südlichen Shetlandinseln
Siehe auch:
 Chisak
 Ziesak